Brashear puede hacer referencia a:
 Brashear, cráter del planeta Marte.
 Brashear, cráter de La Luna.
 Carl Brashear, primer afroamericano en convertirse en Maestro de Buceo de la Marina de los Estados Unidos (1931-2006).